Organon, Arisztotelész logikai írásai
Organon, orvosi cég New Jerseyben
Organon, a modern homeopátia alapműve